Zillich ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Zillich, deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Carl Zillich (* 1972), deutscher Architekt und Baukulturexperte
 Elisabeth Zillich (1904–1968), deutsche Malerin und Keramikerin 
 Heinrich Zillich (1898–1988), deutscher Schriftsteller
 Klaus Zillich (* 1942), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer 
 Peter Zillich (1957–2019), deutscher Pfarrer 
 Steffen Zillich (* 1971), deutscher Politiker (PDS, Die Linke)

Siehe auch:
 Zillig